Indonesië
 Karawaci (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Karawaci (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam